Dave Hebner – ex arbitro di wrestling statunitense, successivamente promoter, road agent e manager
Earl Hebner – arbitro di wrestling statunitense
Harry Hebner – nuotatore e pallanuotista statunitense